Tagucsi Takasi, japán szinkronszínész
 Tagucsi Takasi, japán kézilabdázó